El jeque Hamdan bin Mohammed al Maktoum (en árabe: حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ) (Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 14 de noviembre de 1982), es el príncipe de la corona de Dubái y de los Emiratos Árabes Unidos. Es conocido popularmente como Fazza (en árabe: فزاع ; en español: El que ayuda), seudónimo bajo el que suele publicar poesía.

Biografía 
Es hijo del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum y la jequesa Hind bint Maktoum bin Juma al Maktoum. Es el segundo hijo de la Hind bint Maktoum bin Juma al Maktoum, y el cuarto de su padre Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Estudió en la Escuela Rashid para Niños, y en la Escuela Rashid de Gobierno Mohammed bin. Continuó sus estudios en el año 2001 en Sandhurst, Reino Unido. Después asistió a la Escuela de Economía de Londres.

Fue elegido presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái en septiembre de 2006. Como nuevo príncipe hereditario, nombró nuevos asesores personales y financieros clave, como un economista global y un magnate de los fondos de cobertura de HN Capital LLP. También es el jefe del Establecimiento Jeque Mohammed bin Rashid para jóvenes emprendedores, es miembro del consejo deportivo de Dubái y del centro de autismo de Dubái.

Formó parte de la delegación de Dubái que se adjudicó los derechos para organizar la Exposición Universal de 2020. También fue al último piso del Burj Khalifa para agitar la bandera de los EAU, unos días después de la decisión. También es el fundador del Hamdan International Photography Award, que se lanzó en 2011.

Vida personal 
La cuenta de Instagram del Príncipe Heredero tiene más de 15 millones de seguidores (2022); él publica imágenes que muestran sus pasatiempos, que incluyen animales, poesía, deportes, fotografía y aventuras.

Es un jinete licenciado y bien cultivado, un buceador y un buzo. Practica el buceo en Fujairah. Es conocido por sus poemas románticos y patrióticos en árabe. Publica sus poemas bajo el nombre de Fazza (فزاع). Él cabalga por el establo Godolphin. También es miembro del Royal Ascot. Ganó una medalla de oro en los Alltech FEI World Equestrian Games 2014 en Normandia (FRA), oro del equipo en 2012 y una medalla de bronce en 2010. Lideró un equipo de cinco corredores de los EAU en el Campeonato de Samorin el 17 de septiembre de 2016.

El 15 de mayo de 2019, se casó con su prima la jequesa Shaikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum. en mayo del 2021 se convirtió en padre de gemelos llamados Sheikha bint Hamdan bin Mohammed al Maktoum y Rashid bin Hamdan bin Mohammed al Maktoum. El 25 de febrero de 2023 fue padre de su tercer hijo, Mohammed bin Hamdan al Maktoum.

Referencias 

Nacidos en Dubái
Príncipes de Emiratos Árabes Unidos
Empresarios de los Emiratos Árabes Unidos
Alumnado de la London School of Economics